Футболист года в Финляндии () — ежегодная награда, которая вручается лучшему футболисту Финляндии. Существует две версии данной награды. Первая появилась в 1947 году и была учреждена спортивными журналистами Финляндии. Вторая награда была учреждена в 1953 году Футбольной ассоциацией Финляндии.

Лауреаты

Ссылки 
Finland — Player of the Year Awards

Футбол в Финляндии
Футбольные награды
1947 год в Финляндии
1953 год в Финляндии